Il diavolo nero (The Hairy Ape), film diretto da Alfred Santell (1944)
Il diavolo nero, film diretto da Sergio Grieco (1957)